De Spaanstalige achternaam Gómez (achternaam)

Beroemde mensen
 Francisco Javier Gómez Noya
 Hernán Darío Gómez (1959)
 Jaime Luis Gomez 
 Juan Vicente Gómez (1857–1935)
 Mariano Gómez (1799–1872)
 Mario Gómez 
 Máximo Gómez (1836–1905)
 Selena Gomez

Overig
 Gomez (rockband)
 Gómez (plaats), gemeente in Venezuela